Michów – comune polacco del distretto di Lubartów nel voivodato di Lublino
 Michów – frazione polacca del comune di Chojnów nel voivodato della Bassa Slesia